Jméno a příjmení Jiří Jedlička se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Jedlička (knihovník) (1921–2010) – čestný občan města Louny
 Jiří Jedlička (lékař) (* 1941) – český lékař a iniciátor udělování hodnosti Rytíř českého lékařského stavu
 Jiří Jedlička (plavec) (* 1987) – český závodní plavec